Normalization and Accreditation Institute of San Marino o in breve NAISM, ha sede nella Repubblica di San Marino a Dogana, curazia di Serravalle.
Normalization and Accreditation Institute of San Marino è un Organismo di Accreditamento indipendente che viene supervisionato dall'Autorità per l'Omologazione. L'Autorità per l'Omologazione a sua volta è un dipartimento della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

Storia

Il National Accreditation Institute of San Marino o in breve NAISM, è l’organismo di accreditamento della Repubblica di San Marino, istituito nel 2016, a seguito di quanto previsto nel Decreto Delegato del Consiglio Grande Generale, come Organismo di Accreditamento di San Marino, in collaborazione anche con l'Università di San Marino, con responsabilità di accreditamento, in conformità con i documenti normativi e gli standard di riferimento. Esso opera seguendo un sistema di gestione conforme ai requisiti stabiliti nella norma ISO 17011:2017.

Chi è
In qualità di organismo di accreditamento, NAISM è tenuto a rispettare la ISO 17011, norma che specifica i requisiti generali per la competenza, il regolare e coerente funzionamento e l'imparzialità degli organismi di accreditamento che valutano e accreditano organismi di valutazione della conformità. Si adegua inoltre agli standard del Reg. (CE) N. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Il rispetto delle norme, da parte di NAISM, è dimostrato dalle valutazioni eseguite da organismi riconosciuti a livello internazionale. 
NAISM sarà tra i Firmatari MRA dell’International Laboratory Accreditation Cooperation ILAC , per i test, per le tarature e MLA dell’International Accreditation Forum IAF  per le ispezioni.

Organismi di ispezione
NAISM fornisce l’accreditamento ISO 17020 alle organizzazioni che eseguono vari tipi di ispezione, certificazioni  e valutazione dei rischi.

Organismi di certificazione
NAISM effettua l’accreditamento di Organismi di Certificazione di diverso tipo secondo gli standard ISO 17065, ISO 17021, ISO 17024, agli organismi di certificazione dei sistemi di gestione della qualità e dei prodotti.

Laboratori e test
NAISM effettua l’accreditamento ISO 17025 ad aziende che effettuano vari tipi di test e calibrazione.

Organismi di valutazione della conformità
NAISM accredita secondo lo standard ISO 14065, l’ente di valutazione della conformità di vari tipi di prodotti.

Valori e principi
Nell’eseguire le attività di accreditamento, il NAISM segue un insieme di valori e principi che sono di seguito descritti: Imparzialità, Indipendenza, Trasparenza, Competenza ed Integrità.

Note

Istituzioni di San Marino